Kahiltna steht für:

 Kahiltna Dome, einen Berg in Alaska
 Kahiltna Peaks, einen Berg in Alaska
 Kahiltna-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Kahiltna Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Kahiltna River, einen Fluss in Alaska